Pedro Luis Ascoy Cortez (Guadalupe, 10 de agosto de 1980) é um futebolista peruano que atua como atacante.

Carreira 
Já atuou por grandes clubes peruanos como por exemplo: Cienciano, Alianza Atlético, Sport Áncash e Juan Aurich. Ele fez parte do elenco da Seleção Peruana de Futebol da Copa América de 2001. 

Futebolistas do Peru
Naturais de Lima
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol